Языки Арнольда — в теории динамических систем, области рациональности числа вращения в двупараметрическом семействе гомеоморфизмов окружности, начинающемся (при нулевом значении одного из параметров) с чистых поворотов.

Постановка задачи 
Рассмотрим семейство гомеоморфизмов окружности

 

Для этого семейства, можно рассмотреть функцию , сопоставляющую параметрам  число вращения соответствующего гомеоморфизма. Множества точек, в которых она принимает рациональные значения,

 
и называются языками Арнольда.

Описание поведения 

При  отображение  является поворотом на угол . Соответственно, , и рациональное значение  принимается только в соответствующей точке 

Напротив, при сколь угодно малом  для каждого  пересечение  с горизонтальным отрезком  оказывается отрезком. Это связано с тем, что, как утверждает теорема Пуанкаре, число вращения рационально со знаменателем q тогда и только тогда, когда у отображения  имеется неподвижная точка. Соответственно, поскольку семейство  при любом фиксированном  монотонно по , при увеличении  наблюдается последовательность бифуркаций:
 Сначала (на левом краю ) у  появляется полуустойчивая периодическая орбита периода  точка (или одновременно появляются несколько таких орбит); все точки, не принадлежащие к таким орбитам, стремятся к ним, дрейфуя «по часовой стрелке» (в направлении убывания ).
 Эти орбиты немедленно распадаются на устойчивые и неустойчивые; устойчивые с ростом параметра  дрейфуют против, а неустойчивые по часовой стрелке.
 В течение определённого отрезка параметров  периодические точки дрейфуют, возможно, происходит рождение новых или уничтожение старых орбит.
 Наконец, в некоторый момент оказывается, что все имевшиеся орбиты слились в одну или несколько полуустойчивых орбит, дрейф в дополнении к которым идёт против часовой стрелки — в положительном направлении. Это и есть правая граница  — при сколь угодно малом дальнейшем увеличении  периодические точки периода  исчезают (а число вращения, тем самым, строго увеличивается).

Единственное возможное поведение аналитического диффеоморфизма, при котором вышеописанный сценарий не имеет места — это диффеоморфизм конечного порядка: если для некоторого  отображение  тождественно, то соответствующее  состоит из одной точки . Однако, соображения комплексного анализа легко показывают, что для рассматриваемого выше семейства это не происходит.

Подытоживая всё вышесказанное, видим, что множество  — это своеобразный «язык», «растущий» из точки  и ограниченный двумя непрерывными кривыми.

Также, используя теорему Данжуа и соображения монотонности, несложно увидеть, что для любого иррационального  множество  — это непрерывная кривая, начинающаяся из точки .

Стоит отметить, что при любом фиксированном  число вращения как функция параметра  является канторовой лестницей. Однако, в отличие от обычной конструкции канторовой лестницы, канторово множество её точек роста (замыкание множества параметров , соответствующих иррациональным числам вращения) оказывается имеющим положительную меру Лебега.

Ссылки 
 

Динамические системы